Родинг () — город и городская община в Германии, в земле Бавария.

Подчинён административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Кам. Население составляет 11 574 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 113,80 км². Официальный код — 09 3 72 153.

Город подразделяется на 16 городских районов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии